Мицов — фамилия; имеет женскую форму Мицова.
 Мицов, Владимир (род. 1985) — сербский профессиональный баскетболист.
 Мицов, Здравко — участник Великой Отечественной войны, подполковник РККА и генерал-майор Болгарской Народной Армии, Герой Социалистического Труда Болгарии.